Тованда има више значења:
 Тованда (Илиноис)
 Тованда (Канзас)
 Тованда (Пенсилванија)